USS Florida — низка кораблів ВМС США, названих на честь штату Флорида.

 USS Florida (1850) — колісний пароплав, на службі протягом 1861-1867 років.
 USS Florida (1869) — паровий фрегат, початково називався «USS Wampanoag». Перейменований у 1869 році, проданий у 1885 році.
 USS Florida (BM-9) — монітор типу «Арканзас». У 1908 році перейменований на «USS Tallahassee». На службі протягом 1903-1922 років.
 USS Florida (BB-30) — лінійний корабель типу «Флорида». На службі протягом 1911-1932 років.
 USS Florida (SSGN-728) — підводний човен з балістичними ракетами типу «Огайо». Збудований у 1983 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни